Роберт Франц (, настоящее имя Роберт Франц Юлиус Кнаут, ; 28 июня 1815 года, Галле — 24 октября 1892 года, там же) — немецкий композитор, дирижёр и органист.

Биография 
В детские годы пел в школьном хоре, но не получил возможности учиться музыке из-за противодействия родителей и лишь в 1835—1837 гг. получил возможность отправиться для изучения композиции в Дессау к Фридриху Шнайдеру. Вернувшись в родной город, частным образом изучал творчество Баха и Генделя. В 1841 году получил должность органиста в церкви Святого Ульриха в Галле, в 1842—1867 гг. был дирижёром Певческой академии Галле, которая с 1907 года носит его имя. В 1843 году была издана первая тетрадь романсов Франца, оценённая Шуманом и Листом. С 1859 года был музикдиректором Университета Галле, в 1861 году получил в нём звание почётного доктора философии. В 1868 году оставил все посты из-за поразившей его глухоты. В том же году ему была назначена пенсия за большие заслуги в пропаганде произведений Баха. В 1872 году при содействии нескольких лиц, в том числе Листа и Иоахима, было организовано концертное турне, все сборы с которого (30000 таллеров) были переданы Францу.

Творчество 
Существенную часть сочинений Франца составляют песни (около 350) на слова Г. Гейне, Н. Ленау, Й. Эйхендорф, Э Мёрике, В. Остервальда. Франц — один из лучших мастеров немецкой лирической песни середины XIX века, его называли «Шубертом полифонии». Его песни роднят к вокальным сочинениям Шумана импровизационность, своеобразие гармонического языка, интимность. но, в отличие от песен Шумана, в песнях Франца ограничен чувственный диапазон. По словам самого композитора, его песни «…должны нести покой и умиротворение». Франц оказал влияние на песенное творчество Брамса и Вольфа.

Лучшие песни — «Колыбельная», «Лотос», «О взгляни, я на лугу», им присущи изысканность и поэтичность. В творчестве Франц сочетал романтические традиции Шумана с музыкой Баха. Среди его других произведений — около 30 произведений для хора, в том числе Литургия для смешанного хора и Кyriе для 4-голосного хора a cappella и солистов, и «117-й псалм» («Хвалите господа, все народы») для хора a cappella. Обрабатывая и модернизируя партитуры Баха (в том числе — «Страсти по Матфею», «Магнификат») и Генделя (например, «Мессия»), Франц стремился сделать их более доступными для исполнения обычными вокально-инструментальными составами. Некоторые критики считали, что Франц искажает подлинник сочинений, перерабатывая их.

Литературные сочинения 
 «Mittheilungen über J. S. Bach’s „Magnificat“», (Лпц., 1863, 1889)
 «Offener Brief an Ed. Hanslick. Ueber Bearbeitungen älterer Tonwerke» (Лпц., 1871)
 «Gespräche aus zehn Jähren, hrsg. von W. Waldmann» (Лпц., 1895
 «Drei Briefe an Dr. Erich Pneger von diesem hrsg., Sonderabdruck an der Festschrift zum 10-jährigen Bestehen der Literaturarchiv-Gesellschaft» (Б., 1901)
 «R. Franz und A. Freiherr Senfft von Pilsach» (1861—1888)
 «Gesammelte Schriften über die Wiederbelebung Bachscher und Händelscher Werke», hrsg. von R. Bethge (Лпц., 1910)

Примечания

Литература 
 
 

Органисты Германии
Почётные граждане Галле (Саксония-Анхальт)
Похороненные в Галле (Саксония-Анхальт)
Глухие композиторы